Кофе Бурбон (café Bourbon) — сорт кофе арабика.

Название кофе связано с тем, что впервые его начали производить на острове Реюньон, расположенном в Индийском океане, который до 1789 года назывался островом Бурбон (Île Bourbon) .

История 

В 1715 году Французская Ост-Индская компания поручила  совершить экспедицию в Моку, добыть там кофейные деревья и высадить их на Реюньоне. Экспедиция началась 27 июня 1715 года на корабле «L’Auguste» . В сентябре 1715 года султан Йемена подарил французским морякам шесть деревьев, которые были высажены на Реюньоне в городе Сен-Поль (фр.) и оставлены на попечение губернатора . Французская Ост-Индская компания организовала процесс производства кофе: закупку семян, строительство складов и дорог. Всем поселенцами в возрасте от 15 до 60 лет, которые соглашались содержать 100 кофейных деревьев и ухаживать за ними, предлагались льготы.

Начиная с 1726 года из-за недостатка рабочей силы в товарных количествах кофе выращивался только на острове Реюньон, где в 1704 году проживало всего 734 человека. Для развития производства кофе французы начали ввозить на остров рабов. В результате в 1754 году на Реюньоне проживало уже 17 000 человек. В письме министру военно-морского флота от 27 апреля 1728 года тогдашний губернатор Реюньона  с энтузиазмом сообщал о том, что количество кофейных плантаций неуклонно возрастает и что остров сможет обеспечить потребности в кофе всего королевства.

Позже этот сорт был вывезен французами в Африку и в Латинскую Америку

Производство 

Кофе «Бурбон» стал одним из двух наиболее культивируемых в мире сортов кофе «арабика». Другой сорт — кофе «Typica». Оба сорта происходят из Йемена.

Кофе «Бурбон» обычно выращивается на высоте от 1000 до 2000 метров над уровнем моря и даёт урожай на 20-30 % выше, чем у кофе сорта «Typica» при том же качестве.

Виды 
Кофе Бурбон классифицируется на 3 основные вида:

 Bourbon Espresso. Он включает сублимированный и молотый кофе. Именно этот кофе используется для приготовления бразильского эспрессо. Для приготовления этого напитка лучшие зерна обжариваются на медленном огне. Вкус этого напитка отличается насыщенностью и фруктовым вкусом;
 Бурбон Сантос — кофейный напиток, который назван в честь бразильского города. Зерна крупные и продолговатые;
 Желтый Бурбон, который выращивают более 150 лет только высоко в горах на юго-востоке Бразилии. В процессе выращивания не выполняются процедуры скрещивания. Кожура зерен очень тонкая, поэтому солнце сильнее прогревает ягоду и, как результат, — кофейный напиток получается сладковатым.

Производные сорта 

Австралийский сорт «Skybury» является разновидностью кофе «Бурбон», так же как и сорт «Bourbon pointu», который сейчас считается самым дорогим сортом кофе в мире. Крепкий и продуктивный сорт «Mundo novo» был получен скрещиванием кофейного дерева «Бурбон» с одним из сортов кофейных деревьев, растущих на Суматре.

Интересные факты 

Оноре де Бальзак был кофеманом и употреблял кофе сорта «Бурбон». Один из персонажей его новеллы "Ursule Mirouët " готовит напиток из смеси кофе «Мока» и «Бурбон».

Примечания 

Разновидности кофейного дерева
Реюньон